Sint-Symphorianuskerk (Deulemonde)
 Sint-Symphorianuskerk (Azay-le-Rideau)
 Sint-Symphorianuskerk (Auge)
 Sint-Symphorianuskerk (Bussière-Dunoise)